Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Dolphin, du nom du dauphin en anglais.

 Dolphin, un navire de  rang avec 20 canons, lancé en 1731 et renommé Firebrand en 1755 et Penguin en 1757.
 Dolphin, une frégate de  rang, lancée en 1751. Elle a été utilisée comme navire océanographique à partir de 1764 et a fait deux circumnavigation sous le commandement de John Byron et de Samuel Wallis. Elle a été détruite en 1777. 
 Dolphin, un  rang de 44 canons lancé en 1781 et détruit en 1817.
 Dolphin, un navire de 24 canons anciennement appelé Dolfin capturé aux Pays-Bas par le HMS Wolverine et le HMS Arrow.
 Dolphin, un cotre de 4 canons acheté en 1801 et vendu en 1802. 
 Dolphin, un indiaman anciennement appelé Admiral Rainer, acheté en 1804 et rebaptisé Hindostan, Dolphin en 1819 puis Justitia en 1830. Il a servi au transport de prisonniers puis vendu en 1855.
 Dolphin, une brigantine de 3 canons, lancée en 1836 et vendue en 1894.
 Dolphin, un sloop-of-war lancé en 1882. Il servit de tender pour sous-marin durant la Première Guerre mondiale, puis a servi de navire-école à partir de 1925 avant d'être détruit en 1977.
 Dolphin, tender Pandora avant son achat en 1914. Elle a été rebaptisée Dolphin en 1924 et a été coulé par une mine en 1939. 
 HMS Dolphin, un établissement côtier de la Royal Navy situé à Fort Blockhouse (Gosport). Il a été une utilisé comme base sous-marine jusqu'en 1994 puis a servi à la formation jusqu'en 1999.

Notes et références 

Dolphin